

Населені пункти та їхні частини

 Ястшембець — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ястшембець — село в гміні Черніце-Борове Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Яструбець (Ястшембець) — село в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Ястшембець — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ястшембець — частина села Юґув у гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ястшембець — частина села Любомін-Жондови в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ястшембець — частина села Белдув-Кшива-Весь у гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ястшембець — частина села Ґарбатка в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Ястшембець — частина села Дрогобичка в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ястшембець — лісова осада в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Ястшембець — лісова осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ястшембець — лісова осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Ястшембець (герб)

Примітки